Ла Меса дел Буро има више значења:

 Ла Меса дел Буро (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Меса дел Буро (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику